PPD:
 Партия даякского единства (Partai Persatuan Dayak) — политическая партия Индонезии.
 Туберкулин PPD (Purified Protein Derivative) — препарат для реакции Манту.